Luis Felipe María Fernando Gastón de Orleans (en francés, Louis Philippe Marie Ferdinand Gaston d'Orléans; Neuilly-sur-Seine, 28 de abril de 1842-océano Atlántico, 28 de agosto de 1922), conde de Eu, fue el mayor de los hijos de Luis de Orleans, duque de Nemours, y de Victoria de Sajonia-Coburgo-Kohary. Fue un militar y político brasileño por matrimonio, reconocido por su participación en la guerra de la Triple Alianza (o del Paraguay), donde desempeñó el cargo de comandante de las tropas brasileñas.

Matrimonio y descendencia 
Nieto del rey Luis Felipe I de Francia, en su niñez fue exiliado junto con la familia Orleans en Inglaterra luego de la proclamación de la Segunda República francesa en 1848. Bajo la protección de su tío, Antonio de Orleans, duque de Montpensier e infante de España, ingresó a la Academia Militar de Segovia, en España, donde adquirió conocimientos militares. Posteriormente fue asignado al regimiento de Húsares de la Princesa. 
 
Contrajo matrimonio en Río de Janeiro el 15 de octubre de 1864 con Isabel de Braganza, princesa imperial de Brasil (1846-1921), hija del emperador Pedro II de Brasil. Este matrimonio dinástico fue arreglado por la Casa Imperial del Brasil y revestía una inusitada importancia política ya que la única heredera del trono, la princesa Isabel, requeriría en su futuro desempeño político del consejo de su esposo. Luego de una serie de consultas del emperador Pedro II con su gabinete, y con las cortes europeas; su hermana, la princesa de Joinville, sugirió como candidatos para contraer matrimonio con las hijas del emperador, las princesas Isabel y Leopoldina, a los primos Gastón de Orleans y Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha. En 1864, los príncipes arribaron a Río de Janeiro para conocer a la familia imperial, sucediéndose el intercambio de los novios porque, en efecto, Gastón había sido elegido por el emperador para desposar a Leopoldina, pero ésta quedó prendada de Luis Augusto, e Isabel eligió a Gastón. Con la anuencia del emperador, ambas parejas formalizaron su compromiso, debiendo el conde de Eu renunciar a la ciudadanía francesa y adoptar la ciudadanía brasileña, convirtiéndose en un personaje relevante dentro de la familia imperial brasileña después del emperador Pedro II.  

El matrimonio entre Gastón de Orleans y la princesa imperial Isabel tuvo cuatro hijos:

 Luisa (1874).
 Pedro de Alcántara (1875-1940), pretendiente al título de emperador del Brasil.
 Luis Felipe (1878-1920).
 Antonio Gastón (1881-1918).

Guerra de la Triple Alianza
Uno de los aspectos más controvertidos de la biografía de Gastón de Orleáns es su papel como comandante de las tropas brasileñas en la guerra de la Triple Alianza. Según la historiografía paraguaya, luego de casi 5 años de guerra sostenida por los aliados invasores al Paraguay, el emperador Pedro II, presionado interna y externamente por la mala política y el curso insostenible de la guerra, el 20 de febrero de 1869, nombró comandante del ejército brasileño en operaciones a su yerno, el príncipe de Orleans, en reemplazo del marqués de Caxías. Esta decisión obedecía al dificultoso desarrollo de la guerra del Paraguay (1864-1870) que amenazaba la estabilidad de la Corona de los Braganza. 

El 16 de abril del mismo año, el conde de Eu asumió la comandancia general naval y militar con órdenes de proseguir la guerra hasta su conclusión con la persecución y muerte del mariscal y presidente Francisco Solano López, ocurrida el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá. Es en este periodo de la vida del conde de Eu, cuyo desempeño en el frente de batalla es objeto de duras acusaciones por parte de los historiadores revisionistas paraguayos. 

El 11 de agosto de 1869, cercó la ciudad de Piribebuy, intimando rendición al comandante de la plaza, el teniente coronel Pedro Pablo Caballero, a lo que éste se negó rotundamente. El conde de Eu colocó entonces numerosa artillería al mando del general Juan Manuel Mena Barreto, quedando la ciudad totalmente sitiada. Al día siguiente, el 12 de agosto de 1869, inició un recio bombardeo, lanzándose luego los aliados al asalto de la plaza de Piribebuy con 20000 soldados contra 1600 paraguayos, la mayoría de ellos reclutados en la etapa final de la contienda, y según los historiadores paraguayos, estas tropas estaban compuestas por adolescentes y ancianos. La batalla fue muy encarnizada, muriendo en contienda el general Mena Barreto, atribuyéndole la responsabilidad posterior de los desmanes al conde de Eu. Según el historiador nacionalista paraguayo Efraín Cardozo, los sucesos acontecieron de la siguiente manera: 

 Se refería al incendio del hospital de sangre de Piribebuy: 

Fue unos de los horrores más recordados en la historia del Paraguay. Escribió el historiador revisionista brasileño, Julio José Chiavenatto: 

Junto con la pavorosa matanza de niños en la batalla de Acosta Ñu, acaecida el 16 de agosto de 1869, una de las páginas más negras de la historia sudamericana:  

Desalentado por la obstinada resistencia de los paraguayos y no consiguiendo cumplir las órdenes del emperador, el conde de Eu, por temor a la tifoidea que afectaba a las tropas, se retiró a Villa del Rosario, dejando la comandancia del ejército y la marina en manos del general Correia da Cámara. Se trasladó a Asunción, capital de la República del Paraguay, y al término de la guerra volvió a Río de Janeiro en 1870.

Caída del régimen imperial y posterior exilio
La monarquía brasileña llegó a su fin en 1889. Gastón y toda la familia imperial fueron expulsados del país. Cuando Pedro II murió en 1891, Gastón se convirtió en el titular emperador consorte del Brasil. Sus descendientes, la línea dinástica que recibe normalmente el nombre de Orleans-Braganza, son los actuales pretendientes al trono de Brasil.

En 1922, como parte de la conmemoración del centenario de la independencia del país, el gobierno brasileño rescindió el exilio impuesto por ley a la familia imperial, pero Isabel ya había muerto, en tanto que Gastón de Orleans falleció a bordo del barco en que viajaba al país. Su cuerpo fue devuelto a Francia y sepultados junto a su esposa en el Cementerio de Eu, en 1971 los restos de ambos fueron repatriados a Brasil y depositados en la catedral de Petrópolis.

Distinciones honoríficas  
 6 de febrero de 1860: Cruz Laureada de San Fernando ( Reino de España).
 2 de septiembre de 1864: Caballero gran cruz de la Imperial Orden de la Cruz del Sur ().
  15 de octubre de 1864: Caballero gran cruz de la Imperial Orden de Pedro I ().
  15 de octubre de 1864: Caballero gran cruz de la Imperial Orden de la Rosa ().
  15 de octubre de 1864: Caballero gran cruz de la Orden Militar de Cristo ().
  15 de octubre de 1864: Caballero gran cruz de la Orden Militar de Santiago de la Espada ().
  15 de octubre de 1864: Caballero gran cruz de la Orden de Avis ().
  4 de enero de 1865: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III (Reino de España).
  25 de enero de 1865: Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada ().
  Caballero gran cruz de la Imperial Orden de Cristo ().
  10 de marzo de 1865: Caballero gran cruz de la Orden Mexicana del Águila Azteca ().
 1865: Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría ().
 1865: Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia (   Ducados ernestinos).
  3 de febrero de 1868: Caballero gran cordón de la Orden de Leopoldo ( Reino de Bélgica).
  1868: Caballero de la Orden de San Huberto ().
 1879: Caballero gran cruz de la Legión de Honor ( Tercera República francesa).
  1881: Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama española) ( Reino de España).
  Caballero gran cordón de la Orden del Sol Naciente ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

El Conde d'Eu y otros oficiales brasileños que participaron en la Guerra del Paraguay c. 1870

Dinastía de Orleans
Casa de Braganza
Príncipes de Orleans-Braganza
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis
Caballeros grandes cruces de la Orden de Santiago de la Espada
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando
Coroneles de España
Militares de España del siglo XIX
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Personas de la Guerra de la Triple Alianza
Nacidos en Neuilly-sur-Seine